Gem Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Gem Island (Indiana)
 Gem Island (Maine)
 Gem Island (Michigan)